Wise County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Wise County (Texas) – okres státu Texas
 Wise County (Virginie) – okres státu Virginie